Томас Феликс Рипли () — центральный персонаж цикла психологических криминальных триллеров Патриции Хайсмит и ряда экранизаций по ним.

Образ

Личность 

Том — эмоционально и морально нестабильный человек. Писательница Патриция Хайсмит охарактеризовала своего персонажа следующим образом: «Обходительный, располагающий, аморальный и втирающийся в доверие серийный убийца с пристрастиями к искусству», который ратует за восстановление справедливости. Кинокритик Роджер Эберт описал Рипли как «очаровательного и образованного монстра». Журнал Book поставил Тома Рипли на 60-е место в списке лучших  литературных персонажей XX века.

Рипли — чувственный и утончённый мужчина, живущий рутинной жизнью во Франции. Большую часть времени он занимается своим садом, рисует картины и учит иностранные языки. Источником его доходов являются деньги Ричарда Гринлифа, а позже — художественная галерея «Buckmaster Gallery», а также средства, полученные от богатого отца его жены Элоизы. Он вежлив и дружелюбен.

Психопатия 

Рипли изображён как человек, у которого отсутствует совесть. Иногда он испытывает чувство сожаления: к примеру, он жалеет, что убил Дикки Гринлифа, так как тот был ему симпатичен, а убийство Фредди Майлза он назвал глупым и ненужным. Самое главное, он даже не может вспомнить всех своих жертв.

Несмотря на это, он следует своим собственным этическим соображениями: Рипли испытывает чувство отвращения к убийствам, поэтому пытается толково обосновать, почему он убивает того или иного человека. Он приходит к выводу, что единственно объяснение — «необходимость» перед страхом быть раскрытым перед полицией. Он описан как типичный психопат — интеллигентный, приятный, с изысканными манерами.

Как бы там ни было, писатель Грей Гоури, несмотря на психопатические тенденции Рипли, считает: «Он не аморален (хотя именно так его описывает его жена Элоиза), так как знает, что он делает ужасные вещи, и обращает своё внимание на это качество в других людях. Но он лишь иногда чувствует лёгкий укол совести. Он не психопат, так как способен прочувствовать жизнь и эмоции других людей».

Сексуальная ориентация 

Сама Патриция Хайсмит никогда не признавала в Томе Рипли гея или даже бисексуала, хотя допускала, что в её романах существует некое напряжение в его отношениях с мужскими персонажами. Его одержимость Дики Гринлифом граничит с сексуальной, кроме того, Рипли никогда не рассматривает свою собственную жену как объект желания. В романе «Мистер Рипли под землёй» выясняется, что во время их медового месяца он показал себя несостоятельным мужчиной в постели.

В интервью 1982 года Хайсмит так прокомментировала данную сторону жизни Тома: «Я склонна считать, что его потребности в сексе скромны. Он не силён в проявлении эмоций, возможно, в нём присутствует некая гомосексуальность, хотя у него никогда не было никаких сексуальных контактов с мужчинами. Он просто равнодушен к сексу». В том же интервью автор замечает, что он хорошо ладит со своей женой, на что Хайсмит ответила: «Ну, тут дело в том, чтобы встретить того человека».

В интервью от 1988 года Хайсмит заметила: «Я не думаю, что Рипли — гей. Он ценит в мужчинах внешность, это правда. Он женат. Скорее, он не самый лучший любовник, но он всё же занимается сексом со своей женой».

Жертвы Тома Рипли 
В пяти романах Том Рипли лично убил 10 человек и так или иначе стал причиной смерти ещё пятерых.

Появления

Литература 

 1955: Талантливый мистер Рипли ()
 1970: Мистер Рипли под землёй ()
 1974: Игра Рипли ()
 1980: Тот, кто следовал за мистером Рипли ()
 1991: Мистер Рипли под водой ()

Радио 

В 2009 году радиостанция BBC Radio 4 выпустила адаптацию всех пяти книг в формате радио-спектакля, роль Рипли исполнил актёр Иэн Харт.

Театр 

В 2010 году книгу «талантливый мистер Рипли» перенесли на сцену в постановке «Northampton’s Royal Theatre», главные роли исполнили: Кайл Сольер (Том), Сэм Хьюэн (Дики), Мишель Райан (Мардж). Том Рипли появляется в виде призрака, намеревающегося убить писательницу Патрицию Хайсмит в пьесе Джоанны Мюррей Смит «Швейцария» () 2014 года. В постановке «Sydney Theatre Company» роль Тома исполнил Имон Фаррен.

Кино 

 1960: На ярком солнце (Тома играет Ален Делон)
 1977: Американский друг (Тома играет Деннис Хоппер)
 1999: Талантливый мистер Рипли (Тома играет Мэтт Деймон)
 2002: Игра Рипли (Тома играет Джон Малкович)
 2005: Возвращение мистера Рипли (Тома играет Барри Пеппер)
 2021: Рипли (Тома играет Эндрю Скотт).

Телевидение 

Роман «Талантливый мистер Рипли» был адаптирован для эпизода американского сериала-антологии «Studio One», вышедшего в январе 1956 года. В эпизоде «Patricia Highsmith: A Gift For Murder» (1982) английского телесериала «The South Bank Show», снятого по мотивам книги «Мистер Рипли под землёй», главную роль сыграл Джонатан Кент.

В 2015 году журнал «The Hollywood Reporter» сообщил, что несколько компаний планируют запустить телевизионный сериал по мотивам книг Хайсмит. В следующем году «Deadline Hollywood» объявил, что новым шоу занимается сценарист Нил Кросс — проект уже год находится в разработке у компании «Endemol Shine Studios». В 2019 году телеканал «Showtime» заказал съёмки сериал под рукодводство режиссёра и сценариста Стивена Заиллиана, заменившего Кросса, с актёром Эндрю Скоттом в главной роли Тома Рипли.

Примечания 

Патриция Хайсмит
Вымышленные бисексуалы
Вымышленные мошенники
Вымышленные ЛГБТ-персонажи в кино
ЛГБТ-персонажи в литературе
Вымышленные серийные убийцы
Вымышленные мужчины
Кинозлодеи
Литературные злодеи
Сироты в литературе
Вымышленные социопаты